Mandarin Oriental Hotel Group, een internationale hotelketen
 345 California Center (ook Mandarin Oriental (San Francisco))
 Mandarin Oriental (Hongkong)